Régé Color est le nom d'une marque de teinture pour cheveux, propriété de la société L'Oréal.

Notes et références 

Couleur des cheveux
Marque française
Hygiène et soins capillaires